José Manuel Blecua puede referirse a:

 José Manuel Blecua Teijeiro (1913-2003), filólogo; o
 José Manuel Blecua Perdices (1939), filólogo, hijo del anterior.